Арфе́й-Шате́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Ліможа, 50 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 77 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 154,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Арфей-Шатен на сайті французького Національного інституту географії
 Арфей-Шатен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арфей-Шатен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез